Les Disparus du Faucon noir est le vingt-et-unième tome de la série de bande dessinée Barbe-Rouge, sur un scénario de Jean-Michel Charlier, avec Christian Gaty au dessin, paru en 1982. Il s'agit du deuxième volet du cycle de L'Empereur au masque d'or.

Résumé 
Laissant son navire, le Faucon noir, à la garde de Triple-Pattes, son fidèle second, Barbe-Rouge et la plupart de ses hommes se sont lancés à la découverte d'une mystérieuse cité secrète, cachée au cœur de la jungle sauvage du Péten. Fondée par les descendants en fuite du dernier empereur aztèque, cette ville perdue regorge de trésors fabuleux.

C'est du moins ce qu'affirme Piet Goeda, un inquiétant naufragé, recueilli par le Faucon Noir. C'est lui qui a entrainé Barbe-Rouge dans cette expédition hasardeuse.

En fait Piet Goeda est bien décidé à se débarrasser de ses compagnons sitôt conquis le trésor qu'il entend bien garder pour lui tout seul. À son retour d'Europe, Éric Lerouge, fils adoptif de Barbe-Rouge, s'affole de n'avoir aucune nouvelle ni de son père, ni du Faucon noir que nul n'a revus.

Éric se lance à leur recherche, accompagné par l'inconstante amie du flibustier Morgan, Concha, tombée amoureuse de lui. Par ruse, Concha a permis à Éric de subtiliser l'un des vaisseaux de Morgan.

Fou de rage, Morgan se jette à leur poursuite. Entre-temps Éric et Concha ont été capturés par le pirate Phips qui, avec son âme damnée, Raggen, règne sur l'île des Vaisseaux perdus.

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 1982
Album de bande dessinée de Barbe-Rouge